Los invasores puede referirse a:

 Los invasores, una película de 1941.
 Los invasores, una película de 1964.
 Los invasores, una historieta de Francisco Ibáñez.
 Los invasores, una serie de televisión de 1967 y 1968.
 Los invasores, una miniserie de televisión de 1995.
 Los invasores, una obra de teatro del dramaturgo chileno Egon Wolff.
 Los Invasores, mercado al aire libre de la ciudad española de Albacete.